Сторожевая башня (финикийское название: shomōr;  транслит. shomerā;  транслит. qāsr – "замок", "крепость"; в ЦСП: столпъ) — древнее сооружение в странах Ближнего Востока, предназначенное для охраны сельскохозяйственного участка (обычно виноградников) в сезон работ.
 
Большинство таких башенок состоят из двух этажей; нижний – с толстыми стенами из необработанного камня – служил складом для собранного урожая; верхний этаж представлял собой шалаш для сторожа участка. 
 
Благодаря толстым стенам нижнего этажа температура в помещении была относительно более низкой, чем снаружи, и виноград, который в обычных условиях начинает быстро бродить, тут сохранялся свежим. В период сбора винограда сельхозрабочие или даже вся семья, владевшая участком, обычно проживала в сторожевой башне, чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно.
 
Эти сторожевые башни упоминаются ещё в Книгах пророков:
 
У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучнённой горы, и Он обнёс его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его
 

 
Ныне в Сирии и Палестине можно увидеть множество остатков таких сторожевых башен. Некоторые из них, например, в Палестинской Автономии, продолжают действовать до сих пор.

Литература 
 
 Mills W. E., Bullard ‎R. A. (1990) Mercer Dictionary of the Bible. P. 952.
 

Палестина